Кашарари (Kaxararí, Kaxariri) — паноанский язык, на котором говорят у притоков рек Абуна, Акре, Амазонас и Рондония в Альто-Рио-Мармело в Бразилии. Язык находится под угрозой исчезновения, но есть активизация движения. Некоторые также говорят на португальском языке, на котором ведётся обучение.

Примечания

Ссылки 
 Кашарари  на Ethnologue

Паноанские языки